Janez Hribar je ime več oseb:
 Janez Hribar (1909–1967), slovenski partizan in politik, narodni heroj
 Janez Hribar (1918–1978), slovenski partizan in politik, narodni heroj
 Janez Hribar (1947–2022), slovenski živilski tehnolog, univ. prof., 2 mandata predsednik Upravnega odbora UL